

События 
 Умер верховный жрец Амона Иупут, жрецом стал Шешонк (II), сын Осоркона I.
 Иерусалим подвергся осаде египетского фараона Шешонка (II), город не захватившего, однако опустошившего сокровищницы Храма и царского дворца.
 27 февраля — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 326 км от Земли). Наблюдалось только в восточной части Антарктиды.
 23 августа — частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 736 км от Земли). Наблюдалось в северной части Северной Америки.

См. также

Примечания